Pole může označovat:

 pole – zemědělsky obdělávaný pozemek
 pole (architektura) – základní „jednotka“ klenby, zvaná též klenební travé
 mostní pole – dílčí část mostu mezi dvěma podpěrami

 pole (heraldika) – podkladový prostor na štítu erbu
 fyzikální pole – forma hmoty, zprostředkující nějaké silové působení mezi tělesy (mezi látkovými částicemi nebo jimi tvořenými vázanými soustavami),
 elektrické pole
 magnetické pole
 gravitační pole
 nebo rozložení určité fyzikální veličiny v prostoru (vizte též následující odrážku)
 teplotní pole
 pole veličiny lze v matematice (a fyzice) definovat
 skalární pole
 vektorové pole
 tenzorové pole
 komutativní těleso – algebraická struktura anglicky nazývaná , odtud někdy česky pole
 kvantová teorie pole – teoretický rámec pro popis fyzikálních systémů s mnoha interagujícími částicemi
 pole (datová struktura) – datová struktura (viz též vektor)
 pole (desková hra) – část hrací desky v deskových hrách
 pole (hra) – vymezené místo, kde se hraje sportovní utkání, nebo jeho část (hráč v poli)
 pole (sociologie) – sociologická teorie Pierra Bourdieu
 válečné pole – prostor, kde probíhají bojové válečné operace (válečný prostor)
 vyjet do pole nebo být v poli – znamená bojovat respektive válčit
 dobývací pole – území nebo plocha určená pro těžbu nerostných surovin
 ropné pole – území, kde se těží ropa

názvy lidských sídel
 Královo Pole – část města Brno v okrese Brno-město
 Dobré Pole – obec v okrese Břeclav
 Svaté Pole – obec v okrese Příbram
 Svaté Pole (tvrz) – tvrz v této vesnici
 Trnové Pole – obec v okrese Znojmo
 Vysoké Pole – obec v okrese Zlín
 Žižkovo Pole – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Dlouhé Pole – část města Benešov v okrese Benešov
 Dobré Pole (Vitice) – část obce Vitice v okrese Kolín
 Černá Pole – část města Brno v okrese Brno-město
 Horní Pole – část obce Studená v okrese Jindřichův Hradec
 Jasné Pole – část obce Všeradov v okrese Chrudim
 Krásné Pole (Chřibská) – část města Chřibskáv okrese Děčín
 Krásné Pole (Ostrava) – část města Ostrava v okrese Ostrava-město
 Pole (Kadov) – část obce Kadov v okrese Strakonice
 Pole (tvrz) – tvrz v této vesnici
 Pole (Jablonné v Podještědí) – část obce Jablonné v Podještědí v okrese Liberec
 Svaté Pole (Horažďovice) – část města Horažďovice v okrese Klatovy
 Vlčí Pole – část obce Dolní Bousov v okrese Mladá Boleslav
 Široké Pole – část obce Nový Jimramov v okrese Žďár nad Sázavou

jiné
 pole (jednotka) – jednotka délky (5,0292 m), viz Angloamerická měrná soustava

Externí odkazy 
 
 
 
 

Rozcestníky - místopisné jméno